Herbe à jaunir désigne plusieurs espèces de plantes :
Herbe à jaunir, Genista tinctoria L., espèce d'arbustes de la famille des Fabaceae ;
Herbe à jaunir, Reseda luteola L., espèce d'herbacées bisannuelles de la famille des Resedaceae ;